Der 17. Giro d’Italia fand vom 19. Mai bis 9. Juni 1929 statt.

Das Radrennen bestand aus 14 Etappen mit einer Gesamtlänge von 2.920  Kilometern, der Start erfolgte von Rom aus. Von 166 Teilnehmern erreichten 99 das Ziel. Alfredo Binda errang den Giro-Sieg vor Domenico Piemontesi, die Mannschaftswertung gewann das Team Legnano.

Etappen

Gesamtwertung 

Radrennen 1929
1929